Java Class Library